Elephantida — це група, до якої входять слони, а також їхні вимерлі родичі — гомфотери та стегодонтиди. Наступна кладограма показує взаємозв’язки між слонами на основі характеристик під'язикових кісток:

Примітки 

Клади ссавців
Слоновиді